Friendly ist der Familienname folgender Personen:

 David T. Friendly (* 1956), US-amerikanischer Filmproduzent
 Fred W. Friendly (1915–1998), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Henry Friendly (1903–1986), US-amerikanischer Jurist
 Priscilla Nedd-Friendly (* 1955), US-amerikanische Filmeditorin

Friendly ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Friendly (Maryland)
 Friendly (West Virginia)